Plauer See ist der Name folgender Seen: 

 Plauer See (Brandenburg), See bei Plaue, Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Plauer See (Mecklenburg), See bei Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern